Flor (aus lateinisch flos „Blüte“) steht für:

 Flor, Fasern, die aus einem Gewebe abstehen
 ein leichter Stoff, heute ausschließlich als Trauerflor
 Blüte (hochsprachlich, veraltet) 
 eine Hefe, siehe Florhefe
 ein Meersalz, siehe Flor de Sal

Flor ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Flor (1925–2008), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Bernd Flor (1950–2006), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Flor (* 1957), deutscher Jurist und Richter
 Carlos Baca-Flor († 1941), peruanischer akademischer Maler und Porträtist

 Claus Peter Flor (* 1953), deutscher Dirigent
 Daniel Becerra de la Flor (1906–1987), peruanischer Arzt und Politiker, Premierminister
 Ferdinand Flor (1793–1881), deutscher Historien- und Genremaler
 Georg Flor (1833–1908), oldenburgischer Justizminister
 Germán Sánchez Flor (* 1989), spanischer Automobilrennfahrer, siehe Germán Sánchez (Rennfahrer)
 Gustav Flor (1829–1883), baltendeutscher Zoologe
 Harold Henry Flor (1900–1991), US-amerikanischer Pflanzenpathologe
 Herta Flor (* 1954), deutsche Psychologin
 Johann Michael Flor (1708–nach 1755), Stuckateur der Wessobrunner Schule
 Judivan Flor da Silva (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Judivan
 Maria Flor (* 1983), brasilianische Filmschauspielerin
 María Teresa Torró Flor (* 1992), spanische Tennisspielerin
 Olga Flor (* 1968), österreichische Schriftstellerin
 Patricia Flor (* 1961), deutsche Diplomatin
 Robert Flor (1794–1879), deutscher Kaufmann aus Hamburg und 1851 Präses der Handelskammer Hamburg 
 Roger de Flor (1266–1305), militärischer Abenteurer 
 Susanne Flor, deutsche Fernsehproduzentin
 Wilhelm Flor (1883–1938), Jurist der Bekennenden Kirche im Kirchenkampf

Flor steht als Abkürzung für:
 Lokomotivfabrik Floridsdorf

Siehe auch: 
 Flohr
 Floor
 Villa Flor

Abkürzung